

Personnalités 
 Daniel Boone

Œuvres 

 Daniel Boone, une série télévisée de 1960 ;
 Daniel Boone, une série télévisée de 1964 ;
 Daniel Boone (comics)
 Daniel Boone, film américain de Wallace McCutcheon et Edwin S. Porter sorti en 1907 ;
 Daniel Boone, film américain de David Howard sorti en 1936.

Autres 
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 John Boone est le premier homme sur Mars, dans La Trilogie de Mars, de Kim Stanley Robinson

Toponyme 
 Forêt nationale Daniel Boone